The Man He Might Have Been – cortometraggio del 1913 diretto da Ashley Miller
The Man He Might Have Been – cortometraggio del 1916 diretto da Burton L. King